Бездружице (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Тахов Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1227 году.

География 
Расположен в 33 км к северо-востоку от Тахова и в 41 км к северо-западу от Пльзеня, на высоте 550 м над уровнем моря.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Пльзенского края